Urriolagoitia steht für:

 Urriolagoitia (Chuquisaca), eine Gemeinde im bolivianischen Departamento Chuquisaca
 Kanton Urriolagoitia eine Verwaltungseinheit im bolivianischen Departamento Chuquisaca
                                                                    

Urriolagoitia ist der Familienname folgender Personen: 

 Mamerto Urriolagoitia Harriague (1895–1974), bolivianischer Rechtsanwalt, Diplomat und Politiker